Бачелино — село в Ярковском районе Тюменской области, входит в состав муниципального образования Аксаринское сельское поселение. Встречается также как Бачалино.

География 
Расположено в изгибе реки Тобол. Излучина реки образуется из-за впадения в неё крупной реки Тавда.

Ближайшие населённые пункты: на юге деревня Аксарина на северо-востоке деревня Липовка по автотрассе 71Н-2202. Районный центр — село Ярково находится в 45 км.

История 
Первое упоминание поселения на речке Кустере относится к  1622 году в " Книге Тобольского уезда вверх по реке Тоболу письма и дозора иноземца Яна Павлоцкого да подьячего Гаврилка Ярофеева" 1622/23 г.
В 1918 году в селе велись бои между белогвардейцами (отряд Казагранди) и красными войсками.

С ноября 1947 по январь 1948 года в Бачелино прибыло около 60 семей из Литвы, чуть позже к ним добавилось ещё 10 семей. Все они устроились в казармах, начали работу на строительстве. Они построили лесопильный завод и около 30 домов.

В 1948 году литовцы из Бачелино и Верхней Каменки (Юргинский район (Тюменская область)) участвовали в работе тайной организации «Присяга в изгнании». В 1951 году 12 членов организации были арестованы, двое из них (К. Кирилл из Бачалино и Антон Кибартас из Верхней Каменки) были расстреляны, другие приговорены к 25 годам тюремного заключения. В 1957 году ссыльные стали возвращаться в Литву. В 1989—1990 годах место посетили некоторые литовцы из числа уцелевших с перевозкой захоронений в Литву.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ярковского района